Muchametschin ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Timerbulatowitsch Muchametschin (* 1963), russischer Admkiral
 Rafik Muchametschowitsch Muchametschin (* 1955),  russischer Historiker und Politikwissenschaftler
 Ruslan Nailewitsch Muchametschin (* 1981), russischer Fußballspieler und Trainer